Лысое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лысое — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Лысое — село в Дмитровском районе Орловской области.

Украина 
 Лысое — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Лысое — село в Ахтырском районе Сумской области.